Pstruhovec může být:

hornina
 jiný název horniny troktolitu

ryba
 pstruhovec příčnopruhý (Raiamas christyi, syn. parmička zlatotlamá) – ryba žijící v povodí řeky Kongo

přírodní památka
 Pstruhovec (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Pelhřimov

rybník
 Pstruhovec (rybník) – rybník na stejnojmenném potoce v okrese Jindřichův Hradec (mapa )

vodní tok
 Pstruhovec (přítok Jihlavy) – levostranný přítok Jihlavy v okrese Pelhřimov
 Pstruhovec (přítok Rakouské Dyje) – levostranný přítok Rakouské Dyje v okrese Jindřichův Hradec a v Rakousku ve spolkové zemi Dolní Rakousy v okrese Waidhofen an der Thaya